Syrrhoites är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1895. Syrrhoites ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Syrrhoites